Svetlov bezeichnet 

 Mikhail Svetlov (Schiff, 1973), ein Frachtschiff
 Mikhail Svetlov (Schiff, 1985), ein Flusskreuzfahrtschiff
 Mikhail Svetlov (Schiff, 1986), ein Passagierschiff
 Burg Starý Světlov, eine Burg (ursprünglich Světlov)
 Ortsteile von Krmelín
 die Herrschaft Světlov

 den Familiennamen Swetlow